Claudia Lagos és una astrofísica teòrica xilena que va graduar com màster el 2009 a la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile. Va realitzar el doctorat a la Universitat de Durham i el va completar a l'Institute for Computational Cosmology el 2012. Pel seu treball acadèmic excel·lent hi va obtenir un «Keith Nicholas Prize» i un «Springer Thesis Prize» així com una beca a l'O Observatori Europeu Austral (ESO). Continua exercint un paper destacat en desenvolupar models capdevanters sobre la formació de galàxies.

La seva tesi doctoral tracta el model matemàtic de formació de galàxies i d'estrelles. Segons els jurats del premi Merac, «aquests càlculs representen els primers avenços reals en aquesta àrea en més d'una dècada.» En l'actualitat treballa a la Universitat d'Austràlia Occidental a Perth.

Premis 
 Premi MERAC 2014 a la millor tesi doctoral d'astrofísica teòrica sobre la formació de galàxies.

Referències 

Astrofísics americans
Alumnes de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile
Alumnes de la Universitat de Durham
Científics xilens